International Lawn Tennis Challenge 1928 je bil triindvajseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1928 v športu
1928